Надорожный Липовик — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40,5 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Гора, Кашино, Бель, Зимняк.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

В 1955 году был установлен обелиск воинской славы в память о не вернувшихся с Великой Отечественной войны жителях близлежащих деревень.

В деревне родился генерал-майор милиции Михаил Зырин.

Примечания 

3. Электронная библиотека БГУ > А.С. Мелихов

Ссылки 
 Надорожный Липовик в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района